Asymetria dorzecza - w hydrologii: znaczne zróżnicowanie wielkości prawej i lewej części dorzecza (zarówno pod względem powierzchni jak i liczby dopływów).

Potamologia